Agencja Konsularna KP w Taganrogu, Agencja Konsularna Departamentu Stanu Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego () – polska placówka konsularna działająca w latach 1918–1919 w Taganrogu.

Kierownicy konsulatu 
 1918–1919 – Wacław Gawroński, komisarz do spraw reemigracji

Bibliografia 
 Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik (opr.): Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : informator archiwalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020.

Przypisy 

Taganrog
Stosunki polsko-rosyjskie
Taganrog